Flipper (játék) játéktermi automata
 Flipper (együttes)
 Flipper (grafikai processzor)
 mozifilmben szereplő delfin neve; Flipper (delfin)